Preti est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Gregorio Preti (1603-1672), peintre italien,
 Mattia Preti (1613–1699), peintre italien,
 Pierre Eugène Léon Preti, général français.

Voir aussi
 Cima dei Preti, un sommet des Préalpes carniques en Italie.
 Hôtel Pretti, un hôtel particulier à Menton.

Patronyme italien